Piedra Grande peut désigner :

Piedra Grande : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón ;
 Piedra Grande : capitale de la paroisse civile de Piedra Grande, dans la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme